Osiedle Przyjaźń w Jastrzębiu-Zdroju
 Osiedle Przyjaźń w Tarnowskich Górach
 Osiedle Przyjaźń w Warszawie

Zobacz też:
 Osiedle Przyjaźni

Przyjaźń